Bosforo Cimmerio
 Bosforo Cimmerio antica denominazione dello Stretto di Kerč
 Regno del Bosforo Cimmerio